Финале УЕФА купа 1979. одиграно је 9 и 23. маја 1979. године, између Црвене звезде и Борусије Менхенгладбах, која је освојила куп. 

Прва утакмица финала играна је на стадиону Црвене звезде, 9. маја 1979. године, пред 90.000 гледалаца и завршена је резултатом 1–1. Екипа Црвене звезде повела је голом Милоша Шестића у 6 минуту, али је у 60 минуту аутоголом Ивана Јуришића утакмица завршена ремијем.Друга утакмица одиграна је у Диселдорфу, 23. маја 1979. године, на стадиону Рајна пред 45.000 гледалаца. Након фаула играча Црвене звезде, који је по многима био споран, италијански судија Алберто Микелоти досудио је пенал за екипу Борусије Менхенгладбах. Дански играч Алан Симонсен, најбољи европски играч 1977. године, постигао је погодак из пенала и обезбедио победу свом тиму, за резултат 1–0.

Пут до финала

Детаљи мечева

Прва утакмица

Друга утакмица

Референце

Спољашње везе 

 Извештај о финалу УЕФА купа 1979. на сајту crvenazvezdafk.com

Финала Купа УЕФА
ФК Црвена звезда
Сезона 1978/79. у УЕФА такмичењима
Фудбал у Југославији
Фудбал у Западној Немачкој
Спорт у Диселдорфу
Спорт на Савском венцу
Међународна спортска такмичења у Београду
Србија у 1979.